Sube ist der Familienname folgender Personen:

 Karola Sube (Karola Ziesche; * 1964) deutsche Gerätturnerin
 Rudolf Sube (1892–1980), deutscher Politiker (NSDAP, CDU), MdHB